Sorice peut faire référence à:

Patronymie
 Antonio Sorice (1897-1971) – Général et homme politique italien
 Vincenzo Sorice (1937- ) – Politique italien